Сализано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.

Население составляет 565 человек (2008 г.), плотность населения составляет 32 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 2040. Телефонный код — 0765.

Покровительницей коммуны почитается святая Иулия Корсиканская, празднование в третье воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20050306005916/http://www.comunesalisano.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики